Osoby o tym nazwisku:
 Jan Goślicki – polski eseista i tłumacz
 Walenty Goślicki – polski urzędnik
 Wawrzyniec Goślicki – katolicki duchowny i urzędnik